Шу́мский — рабочий посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области России. Образует Шумское муниципальное образование со статусом городского поселения.

География 
Расположен на правом берегу реки Уды.

История 
Статус рабочего посёлка с 1943 года.

Население

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Нижнеудинского района